U.S. National Championships 1967 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1967 roku w dniach 30 sierpnia–10 września, na kortach West Side Tennis Club w Forest Hills.

Była to osiemdziesiąta siódma edycja turnieju.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 

US Open według lat
1967 w tenisie ziemnym